Öringstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Öringstjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (9,19 ha)
Lill-Öringstjärnen, sjö i Åre kommun, 
Öringstjärnen (Kalls socken, Jämtland, 709348-136538), sjö i Åre kommun, 
Öringstjärnen (Kalls socken, Jämtland, 710731-136455), sjö i Åre kommun,

Se även
Öringtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn